Northbrook ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Northbrook (Illinois)
 Northbrook (Ohio)
 Northbrook (Pennsylvania)
 Northbrook (Tennessee)

in Kanada:
 Northbrook (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Northbrook (Oxfordshire)

Insel:
 Northbrook-Insel in der russischen Inselgruppe Franz-Joseph-Land 

Siehe auch:
 Baron Northbrook